The Wizrd (стилизовано как The WIZRD; другое название «Future Hndrxx Presents: The Wizrd») — седьмой студийный альбом американского хип-хоп-исполнителя и музыкального продюсера Фьючера (Future), выпущенный 18 января 2019 года на лейблах Freebandz и Epic. Альбом включает 20 песен и гостевое появление Янг Тага, Gunna и Трэвиса Скотта.

История 
The Wizrd Альбом получил положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий и дебютировал на первом месте американского хит-парад Billboard 200 с тиражом 125,000 альбомных эквивалентных единиц (включая 15,000 чистых продаж альбома). Это шестой чарттоппер Фьючера в США.

Итоговые списки

Список композиций 
По данным с альбома и Tidal.

Замечание
  сопродюсер
  неуказанный сопродюсер

Чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 

Хип-хоп-альбомы
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Альбомы Фьючера
Альбомы Epic Records
Альбомы, спродюсированные Cubeatz
Альбомы, спродюсированные TM88
Альбомы, спродюсированные Southside
Альбомы, спродюсированные Tay Keith